Гай Сервілій Агала або Гай Сервілій Структ Агала () — преномен, номен, когномен і агномен декількох діячів Стародавнього Риму з роду Сервіліїв.

 Гай Сервілій Структ Агала — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, консул 478 року до н. е.
 Гай Сервілій Структ Агала — політичний і військовий діяч Римської республіки, начальник кінноти у 439 році до н. е.
 Гай Сервілій Структ Агала — політичний і державний діяч Римської республіки, консул 427 року до н. е.
 Гай Сервілій (Структ) Аксіла (Агала) — політичний і військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 419, 418 і 417 років до н. е.
 Гай Сервілій Структ Агала — політичний і військовий діяч Римської республіки, військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 408, 407 і 402 років до н. е., начальник кінноти у 408 році до н. е.
 Гай Сервілій Структ Агала — політичний і військовий діяч Римської республіки, начальник кінноти у 389 і 385 роках до н. е.

Див. також 
 Сервілії

Сервілії